Modern Times ("tempi moderni" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Tempi moderni (Modern Times) – film del 1936 diretto da Charlie Chaplin

Musica 
 Modern Times  – album di Al Stewart del 1975
 Modern Times  – album dei Jefferson Starship del 1981
 Modern Times  – album degli Steps Ahead del 1984
 Modern Times  – album di Bob Dylan del 2006
 Modern Times  – album di IU del 2013